Carcar (Cebu), een stad in de Filipijnse provincie Cebu
 Cárcar, een plaats in Spaanse provincie Navarra